Baltzar von Platen henviser til:

 Baltzar von Platen (1766-1829) - svensk kanalbygger, søofficer og politiker. Statholder i Norge.
 Baltzar von Platen (1804-1875) - svensk søofficer og politiker.
 Baltzar von Platen (1898-1984) - svensk opfinder.